Андрей Румянцев:
 Румянцев, Андрей Александрович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Румянцев, Андрей Григорьевич (род. 1938) — российский писатель и поэт, переводчик; Народный поэт Бурятии. Заслуженный работник культуры Бурятии.
 Румянцев, Андрей Иванович (1962—2015) — балетный танцовщик и педагог.